Adam und Eva – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Oliver-Film GmbH
Adam und Eva – film del 1923 diretto da Friedrich Porges e Reinhold Schünzel
Adam und Eva – film del 1928 diretto da Rudolf Biebrach